FIH:s världsrankning är det internationella landhockeyförbundet FIH:s rankninglista för herr- och damlandslag i landhockey.

Världsrankning
Herrankning från 15 mars 2010 och damrankning från 15 december 2009

Externa länkar
Världsrankning på WorldHockey.org

Landhockey